País en via de desenvolupament, país amb un baix Índex de Desenvolupament Humà
 Paul Van Dyk, productor musical, discjòquei i músic alemany
 Deposició física de vapor (de l'anglès Physical Vapor Deposition), mètode de fabricació per deposició de materials en capes fines